Le Thin White Duke (en français mince duc blanc) est :
Un personnage créé en 1976 et incarné par David Bowie dans le cadre de son album Station to Station
Un pseudonyme pris dans les années 1990 par le producteur de musique électronique Stuart Price